Гурий Николаевич Куликовский (23 апреля 1919, , Кубань — 11 сентября 1984, Бруквилль, Канада) – младший сын великой княгини Ольги Александровны (1882—1960) и полковника Николая Александровича Куликовского (1881—1958), внук императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, племянник императора Николая II.

Биография 
Гурий Николаевич Куликовский родился 23 апреля 1919 года в станице Новоминской на Кубани. Он получил имя в честь одного из героев Первой мировой войны Ахтырского гусарского полка (чьим шефом была Ольга Александровна) Гурия Панаева.

Вместе с семьёй эмигрировал в Данию в феврале 1920 года. Со старшим братом Тихоном воспитывался при дворе своей бабушки, Вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны, в Видере. Гурий Николаевич вместе с братом посещал обычную датскую школу. Но, в дополнение к датскому образованию, сыновья Великой Княгини учились в русской школе в Париже, при храме Святого Александра Невского. Как и старший брат, Тихон, Гурий Николаевич служил в Датской Королевской лейб-гвардии, став гусаром, а затем кавалеристом. Был близким другом Кристиана фон Шальбурга; в 1941 году последний предложил братьям вступить в войска СС, на что получил твёрдый отказ. В 1948 году он ушёл со службы в чине капитана.

Браки и дети 

Жена (с 10 мая 1940 года): Рут Шварц (06.02.1921 — 22.07.2015), дочь мелкого торговца в Баллерупе.

У супругов в браке родилось трое детей:
 Ксения (род. 29.07.1941)
 Её сын — Куликовский-Ларсен, Пол Эдвард (Paul Edward Kulikovsky, род. 1960).
 Леонид (род. 2.05.1943 — 27.09.2015, скончался в городке Кэтрин в Австралии (Северная территория).
 Александр (род. 29.11.1949)

В 1956 году супруги развелись. Через несколько лет он женился на Азе Гагариной (01.08.1924 — 2012).

Жизнь в Канаде 
В 1948 году Куликовские эмигрировали в Канаду. В Канаде Гурий Николаевич стал талантливым учителем, преподавал славянские языки и культуру в Оттаве. Он также учил русскому языку и канадских пилотов, считая, что во время холодной войны любой солдат должен знать русский. Гурий Николаевич Куликовский умер 11 сентября 1984 года в Бруквилле и был похоронен на кладбище Oakland cemetery. Его вдова, Аза Куликовская жила в Бруквилле до самой своей смерти в 2012 году.

Ссылки 
 Родословная Г. Н. Куликовского на thePeerage.com
 Благотворительный фонд имени Великой Княгини Ольги Александровны
 https://au.news.yahoo.com/a/30201073/man-who-died-walking-his-dog-in-nt-had-secret-russian-royal-heritage/

Литература 
 Куликовская-Романова О. Н. Царского рода. — М.: Держава, 2005. 
 

Русские эмигранты первой волны в Дании
Гурий